Федоровское — село в Захаровском районе Рязанской области, входит в состав Безлыченского сельского поселения.

География 
Село расположено в 5 км на юг от центра поселения деревни Безлычное, в 16 км на восток от районного центра села Захарово.

История 
Село Федоровское упоминается в грамоте Михаила Федоровича 1637 года, данной архиепископу Рязанскому Антонию. В селе существовала пустая церковь Покрова пресвятой Богородицы, разоренная татарами. По окладным книгам 1676 года при Покровской церкви в селе Федоровском значились 2 двора поповых, 2 дьячковых, 223 приходских дворов, в том числе двор преосвященного Иосифа. В 1785 году была построена новая деревянная Покровская церковь с приделом Никольским.

В XIX — начале XX века село входило в состав Глебовской волости Михайловского уезда Рязанской губернии. В 1905 году в селе имелось 391 дворов.

С 1929 года село являлось центром Федоровского сельсовета Захаровского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 2005 года — в составе Безлыченского сельского поселения.

Население

Инфраструктура 
В селе имеется Федоровский филиал МОУ Безлыченская средняя общеобразовательная школа.

Примечания 

Населённые пункты Захаровского района